Apollo Kids – album rapera Ghostface Killah wydany w 2010 roku
 Apollo Kids – singel rapera Ghostface Killah wydany w 2000 roku